Sabellidites badaowanensis är en ringmaskart som beskrevs av Guang Yu Luo och Zhang 1986. Sabellidites badaowanensis ingår i släktet Sabellidites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
badaowanensis